Austria:
 Lofer – miejscowość w gminie Mattsee w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung
 Lofer – gmina targowa w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See